Сан-Салвадо́р (, «святой спаситель»):
 Сан-Салвадор (Визеу)
 Сан-Салвадор (Мирандела)
 Сан-Салвадор (Одемира)
 Сан-Салвадор (Сантарен)
 Сан-Салвадор-да-Араменья
 Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодуш-уш-Сантуш
 Сан-Салвадор-де-Вивейру
 Сан-Салвадор-де-Лорделу
 Сан-Салвадор-де-Соту
 Сан-Салвадор-ду-Кампу
 Сан-Салвадор-ду-Токантинс

См. также 
 Сан-Сальвадор (значения)
 Салвадор (значения)
 Сальвадор (значения)